Francesco Marucelli (Firenze, 1625 – Roma, 1703), abate, bibliografo e bibliofilo italiano.
 Giovanni Stefano Marucelli (Firenze, 1586-1646), pittore, architetto e ingegnere italiano.
 Orazio Marucelli (Firenze, 1627 – Firenze, 1676), senatore italiano.